Carira (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Sergipe
 Carira (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Sergipe